La promiscuité désigne la proximité physique d'êtres vivants dans leur environnement. Elle peut être facteur de stress et d'épidémies.
 La promiscuité sexuelle désigne un comportement sexuel caractérisé par le fait d'avoir des relations avec plusieurs partenaires, avec ou sans protection contraceptive, en contradiction avec les normes traditionnelles de chasteté.   
 Promiscuous mode (traduit de temps en temps en « mode promiscuité »), en informatique, se réfère à une configuration de la carte réseau, qui permet à celle-ci d'accepter tous les paquets qu'elle reçoit, même si ceux-ci ne lui sont pas adressés.